American River peut désigner :
 American River, une rivière de Californie, aux États-Unis ;
 American River, une rivière de l'État de Washington, près du mont Rainier, aux États-Unis ;
 American River, une ville australienne ;
 American River College, un collège communautaire de Sacramento (Californie) aux États-Unis.